Plaats in Indonesië
 Seren (Gebang), een plaats in het bestuurlijke gebied Purworejo in de provincie Midden-Java
 Seren (Sulang), een plaats in het bestuurlijke gebied Rembang in de provincie Midden-Java